Die Dutch International Open 1980 waren ein Tennisturnier der Damen in Amsterdam. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 10. bis 16. November 1980 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Amsterdam